Winden steht für:
 Windengewächse, Familie in der Ordnung der Nachtschattenartigen
 Wenden, die Westslawen oder Elbslawen
 Verwinden, Biegeverfahren

Personen:
 Dennis van Winden (* 1987), niederländischer Radrennfahrer

Winden ist der Name folgender geographischer Objekte: 
 Winden im Elztal, Gemeinde im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Winden (Nassau), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Winden (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Winden am See,  Gemeinde im Burgenland

Orte, Gemeindeteile:
 Winden am Aign, Ortsteil des Marktes Reichertshofen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Winden (Altmannstein), Ortsteil des Marktes Altmannstein, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Winden (Freudenberg), auch Schafhof, aufgegangener Wohnplatz bei Freudenberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Winden (Haag in Oberbayern), Ortsteil des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Winden (Hettenshausen), Ortsteil der Gemeinde Hettenshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Winden (Ingolstadt), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ingolstadt, Bayern
 Winden (Kreuzau), Ortsteil der Gemeinde Kreuzau, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Winden (Kühbach), Ortsteil des Marktes Kühbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Winden (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Winden (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Winden (Scheyern), Ortsteil der Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Winden (Sinzheim), Ortsteil der Gemeinde Sinzheim, Baden-Württemberg
 Winden (Weilrod), Ortsteil der Gemeinde Weilrod, Hessen
 Winden (Zenting), Ortsteil der Gemeinde Zenting, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Winden (Gemeinde Melk), Katastralgemeinde von Melk, Niederösterreich
 Winden (Gemeinde Neumarkt), Ort der Gemeinde Neumarkt an der Ybbs, Niederösterreich
 Winden (Gemeinde Moosbach), Ortschaft von Moosbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Winden (Gemeinde Piberbach), Ortschaft der Gemeinde Piberbach, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Winden (Gemeinde Schwertberg), Ortschaft der Gemeinde Schwertberg im Mühlviertel, Bezirk Perg Oberösterreich
 Winden (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim), Ortschaft von Pöls-Oberkurzheim, Bezirk Murtal, Steiermark

 Winden TG,  Ortschaft in der Gemeinde Egnach, Kanton Thurgau, Schweiz

historisch:
 Winden (Philippsburg), aufgelassener Ort bei Philippsburg/Baden, noch 1316 urkundlich erwähnt

Siehe auch:
 Winde
 Windern
 Windten
 Auf den Winden
 Windon